Leopoldo IV Federico, Duque de Anhalt (1 de octubre de 1794 - 22 de mayo de 1871) fue un príncipe alemán de la Casa de Ascania.

Desde 1817 hasta 1853 fue el gobernante del ducado de Anhalt-Dessau y desde 1847 hasta 1853 fue también gobernante del ducado de Anhalt-Köthen. Desde 1853 hasta 1863 fue el gobernante conjunto del ducado de Anhalt-Dessau-Köthen y desde 1863 el primer gobernante del unificado ducado de Anhalt.

Primeros años 
Leopoldo nació en Dessau el 1 de octubre de 1794 como el hijo mayor de Federico, Príncipe Heredero de Anhalt-Dessau, y de su esposa la Landgravina Amalia de Hesse-Homburg, hija del Landgrave Federico V de Hesse-Homburg.

Tras la muerte prematura de su padre en 1814, se convirtió en heredero del ducado de Anhalt-Dessau.

Reinado 
Tras la muerte de su abuelo Leopoldo III lo sucedió como duque el 9 de agosto de 1817.

El administrador oficial del Duque y amigo cercano era Cristián Raster, un hombre de Estado alemán.

Durante las revoluciones de 1848 fue obligado a conceder una constitución a Dessau el 29 de octubre de 1848. Esta fue revocada, sin embargo, el 4 de noviembre de 1849, y remplazada entonces por una nueva versión en octubre de 1859.

El 27 de noviembre de 1847 heredó el Ducado de Anhalt-Köthen de su primo lejano el Duque Enrique. Como resultado de un tratado concluido con Anhalt-Bernburg en mayo de 1853 sus ducados fueron unificados y nombrados Anhalt-Dessau-Köthen, ya que la herencia última de Leopoldo sobre todos los ducados de Anhalt parecía inevitable. La muerte de otro primo lejano, el Duque Alejandro Carlos, el 19 de agosto de 1863 resultó en la extinción de la línea gobernante del ducado de Anhalt-Bernburg, así Leopoldo heredó el ducado también. El 30 de agosto asumió el título de "duque de Anhalt."

Leopoldo murió en Dessau el 22 de mayo de 1871. Fue sucedido por su hijo Federico.

Matrimonio e hijos 

El 18 de abril de 1818 en Berlín Leopoldo se casó con Federica Guillermina de Prusia (n. Berlín, 30 de septiembre de 1796 - m. Dessau, 1 de enero de 1850), hija del Príncipe Federico Luis Carlos de Prusia (hermano del rey Federico Guillermo III de Prusia) y de su esposa Federica de Mecklemburgo-Strelitz; a través del último matrimonio de su madre, su esposa Federica era hermanastra del rey Jorge V de Hannover. Estuvieron comprometidos desde el 17 de mayo de 1816, ya que este enlace ya había sido dispuesto por la corte prusiana. Esta conexión dinástica era una expresión de las políticas pro-prusianas de Leopoldo. Tuvieron seis hijos:

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Anhalt-Dessau del siglo XIX (casa de Ascania)
Duques de Anhalt del siglo XIX (casa de Ascania)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Dessau
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden del Elefante
Condecorados con la Cruz de Ejército de 1813/1814
Caballeros de la Orden de San Huberto
Grandes cruces de la Orden de la Fidelidad
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces con corona de oro de la Orden del duque Pedro Federico Luis
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes maestres de la Orden de Alberto el Oso